Stiner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl W. Stiner (Carl Wade Stiner; 1936–2022), US-amerikanischer Offizier, General der US-Army
 Mary C. Stiner (Mary Clare Stiner; * 1955), US-amerikanische Paläoanthropologin